A-League 2015/2016 var 2015/16 års säsong av A-League som bestod av 10 lag. Detta var den elfte säsongen med A-League som den gemensamma proffsligan i fotboll för Australien och Nya Zeeland. Både grundserien och slutspelet vanns av Adelaide United.

Lag, städer och arenor

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Grand Final

Statistik

Skytteligan

Se även
 FFA-cupen 2015
 FFA-cupen 2016
 W-League 2015/2016

Källor
 Officiell hemsida
 Rsssf.com

Referenser

2015 i Australien
2015 i Nya Zeeland
2016 i Australien
2016 i Nya Zeeland
2015/2016
Fotbollssäsongen 2015/2016